Virius Lupus ist der Name folgender Personen:

* Virius Lupus (Legat), römischer Politiker, Legat von Britannien 197 bis 202
 Virius Lupus (Konsul), römischer Politiker, Konsul 278